

Комарна — село у повіті Ясси.
 Комарна — комуна у повіті Ясси.

Комарна Вас — поселення в общині Семич, регіон Південно-Східна Словенія.

Комарна — населений пункт в Дубровницько-Неретванській жупанії.

Також 
 Комарно (значення)